Влади́мир Константи́нович Писко́рский (29 июля (10 августа) 1867, Одесса ‒ 3 (16) августа 1910, Казань) — российский , специалист по истории Испании и Португалии. Профессор Казанского университета по кафедре всеобщей истории.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян.

В 1877 году поступил в Санкт-Петербургскую 4-ю прогимназию, где учился в течение двух лет. В 1879 году перешел в Киевскую 1-ю гимназию. В 1886 году окончил курс гимназии и поступил на историко-филологический факультет Университета Св. Владимира. Занимался историей под руководством профессоров И. В. Лучицкого, Ф. Я. Фортинского и В. Б. Антоновича. На втором курсе был награжден серебряной медалью за сочинение «Франческо Ферруччи и его время». В 1890 году окончил университетский курс с дипломом 2-й степени и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию.

С 1891 года начал преподавательскую деятельность в частной женской гимназии В. Н. Ващенко-Захарченко и кадетском корпусе. В 1894 году выдержал магистерский экзамен и стал преподавать приват-доцентом по кафедре всеобщей истории Университета Св. Владимира. В 1895 году получил ученую заграничную командировку на два года, которые провел в Испании, Франции, Англии и Германии, занимаясь собиранием и обработкой материалов для своих диссертаций, посвященных испанской истории. В 1898 году защитил в Университете Св. Владимира магистерскую диссертацию «Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новым», а в 1901 году — докторскую диссертацию «Крепостное право в Каталонии в средние века». В том же году был избран членом-корреспондентом .

С 1898 года состоял экстраординарным, а затем ординарным профессором по кафедре всеобщей истории в Нежинском историко-филологическом институте князя Безбородко. С 1906 года был ординарным профессором по той же кафедре в Казанском университете.

Написал ряд статей для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. «История Испании и Португалии» Пискорского вошла в состав коллекции «История Европы по эпохам и странам» (под редакцией Николая Кареева и Ивана Лучицкого). Кроме того, напечатал ряд статей, рецензий и отчетов о заграничных командировках в «Журнале Министерства народного просвещения», «Сборнике Историко-филологического общества при институте кн. Безбородко», «Киевской старине», «Чтениях в историческом обществе Нестора-летописца», «Ученых записках Казанского университета», «Русском богатстве», «Русских ведомостях» и «Revista crítica de historia y literatura españolas».

Трагически погиб 3 августа 1910 года на станции Васильево близ Казани, случайно попав под поезд. Тело его было перевезено в Киев и похоронено на Зверинецком кладбище.

Примечания

Труды 
 Франческо Ферруччи и его время. — Киев, 1891.
 Очерки по истории Западной Европы. — Киев, 1894.
 Из прошлых лет Киевского университета. — Киев, 1894.
 Испанские университеты // Русские ведомости, 1896.
 Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новому времени. — Киев, 1897.
 Вопрос о значении и происхождении шести "дурных обычаев" в Каталонии. — Киев, 1899.
 Начало академической свободы в Западной Европе. — Нежин, 1900.
 Состязания поэтов в Каталонии. — Нежин, 1900.
 Крепостное право в Каталонии в средние века. — Киев, 1901.
 История Испании и Португалии. — Санкт-Петербург, 1902.
 О предмете, методе и задачах науки всеобщей истории. — Казань, 1906.
 История представительных учреждений на Западе. Ч. 1-2. — Санкт-Петербург, 1907.
 Экономическая история Западной Европы в новое время: конспект лекций проф. В.К. Пискорского. — Казань, 1907.
 Новые издания памятников итальянской истории. — Казань, 1908.
 История Испании и Португалии. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург, 1909.
 Новые основы хозяйственной жизни Европы. — Москва, 1910.
 Итальянские университеты. — Казань, 1910.
 Крепостное право в Каталонии в Средние века. — 2-е изд. — Москва, 2011.
 Кастильские кортесы (сословные собрания) в переходную эпоху от Средних веков к Новому времени (1188—1520). — 2-е изд. — Москва, 2011.
 Франческо Ферруччи и его время. Очерк последней борьбы Флоренции за политическую свободу (1527—1530). — 2-е изд. — Москва, 2014.

Литература 
 
 Столетие Киевской Первой гимназии. Т. 1. — Киев, 1911. — С. 368.
 Хвостов М. М.  Владимир Константинович Пискорский, 1867—1910 : [Вступ. лекция в курсы весен. семестра 1910-11 учеб. г. в Казан. ун-те и на Казан. высш. жен. курсах. — Казань : Типо-лит. М. А. Семенова, 1911. — 12 с.
 В. К. Пискорский и развитие науки всеобщей истории в России: сб. науч. статей. — Казань, 2019.

Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета Св. Владимира
Преподаватели Нежинского университета
Профессора Казанского университета
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Жертвы наезда поезда
Похороненные на Зверинецком кладбище